Jimena Díaz (Asturias, antes del 24 de julio de 1046  - probablemente en 1116) fue la esposa de Rodrigo Díaz el Campeador, con quien contrajo matrimonio entre julio de 1074 y el 12 de mayo de 1076,  y a la muerte del Cid, gobernadora de Valencia entre 1099 y 1102.

Familia

Ancestros 

Jimena Díaz, según la genealogía propuesta por la profesora Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León, basada en fuentes narrativas y documentales, fue hija del conde Diego Fernández, fallecido antes del 24 de julio de 1046, y de una dama de apellido Fernández, probablemente llamada Cristina. El conde Diego Fernández, hijo del conde Fernando Flaínez (de la Casa de Cea) y de Elvira Peláez, casó dos veces; en primeras nupcias con Elvira Ovéquiz y en segundas con Cristina Fernández. 

Según la Historia Roderici, Jimena fue nepta (sobrina) del emperador Alfonso VI de León. La autora, Margarita Torres, reconstruye el esquema genealógico de los Flaínez y la dinastía reinante para esclarecer el parentesco entre Jimena y el monarca que viene por el lado paterno (los Flaínez), ya que el rey Alfonso VI y Jimena comparten como ancestros al conde Bermudo Núñez y su esposa Argilo. Partiendo de esta relación, Jimena sería prima tercera del emperador.
Ramón Menéndez Pidal (La España del Cid, II, pp. 722-723) sugería que la madre de Jimena Díaz era de sangre real y que quizás la esposa de Fernando Gundemáriz, quien sería el abuelo materno de Jimena Díaz, fuera Jimena Alfonso, hija del rey Alfonso V de León.  Esto se debe a que Jimena aparece confirmando la donación de Muniadona y su hijo Fernando Gundemáriz en 1036 a su media hermana, la monja Gontrodo Gundemáriz, aunque en el documento no se especifica si había alguna relación familiar entre la infanta y Fernando.  También se ha propuesto como esposa de Fernando Gundemáriz a una Sancha Ordóñez, supuesta hija de Ordoño Ramírez el Ciego y de Cristina Bermúdez, aunque Sancha no está documentada como hija de estos infantes.  La esposa de Fernando Gundemáriz, según consta en un diploma portugués datado en 1045, fue Muniadona Ordóñez, hija de Ordoño Ramírez, bisnieto del conde Gonzalo Menéndez, y de su esposa Elvira. En 1045 Menendo Folienz con su mujer Gontrodo Ordóñez menciona una heredad que Ordoño Ramírez había donado a su yerno Fernando Gundemáriz y a su mujer Muniadona Ordóñez. Por consiguiente, la mujer de Fernando Gundemáriz se llamaba Muniadona Ordóñez, fue hija de Ordoño Ramírez, que fue bisnieto del conde Hermenegildo González y su esposa la condesa Muniadona Díaz, miembros de la más alta nobleza galaicoportuguesa.

Hermanos 
El padre de Jimena probablemente casó dos veces. Las hijas documentadas del primer matrimonio con Elvira Ovéquiz, hija del conde Oveco Sánchez y la condesa Elo, fueron: 
 Onneca Mayor Díaz, casada con Gundemaro Iohannes (Ibáñez);
 Aurovita Díaz, casada con Munio Godesteiz. En el Cantar de mio Cid y en otras historias se menciona que Munio Godesteiz (que probablemente se identifique con el Muño Gustioz del Cantar), quien sería cuñado de Jimena, combatió junto al Cid y que acompañó a Jimena en su viudedad.

De su segundo matrimonio con una hija de Fernando Gundemáriz, hijo del conde Gundemaro Pinióliz, posiblemente llamada Cristina, nacieron, aparte de Jimena Díaz:
 Rodrigo Díaz, conde en Asturias. Según el registro del Monasterio de Corias en Asturias, pudo haber casado con una Gontroda, padres de Sancha y de Mayor Rodríguez. 
 Fernando Díaz, conde en Asturias al fallecimiento de su hermano. Casó en primeras nupcias con Godo González Salvadórez, hija de Gonzalo Salvadórez y Elvira Díaz, sin sucesión de dicho matrimonio. Contrajo segundo matrimonio con Enderquina Muñoz, hija del conde Munio González y la condesa Mayor Muñoz, con dilatada sucesión.

Biografía 

Después de casarse con Rodrigo Díaz (según la tradición legendaria, en la iglesia de san Miguel de Palencia), acompañó a su marido, aunque no se ha podido determinar si residió con él en la taifa de Zaragoza durante el primer destierro del Campeador (entre 1080 y 1086) como caudillo del ejército del reino andalusí al servicio de Al-Muqtadir, Al-Mu'taman y Al-Musta'in II. Tampoco hay seguridad de que marchara en este periodo a Asturias, pues en el documento en el que se basaba esta hipótesis (un pleito de Tol de 1083) ella intervino en ausencia.

Al inicio del segundo destierro del Cid, en 1089, Jimena fue puesta en prisión con sus hijos Cristina, Diego  y María por mandato de Alfonso VI. No se sabe nada más de Jimena hasta fines de 1094, cuando Rodrigo Díaz vence el 21 de octubre en la batalla de Cuarte, asegura su dominio sobre Valencia (que había conquistado el 17 de junio de ese año) y se reúne definitivamente con su marido hasta su muerte en verano de 1099.

Desde ese momento fue señora de Valencia plenipotenciaria hasta 1102 cuando Alfonso VI, su primo, decide abandonar la ciudad a los almorávides, no sin antes incendiarla, ante las nulas posibilidades de mantener esta plaza, escoltando a Jimena en su regreso a Castilla. De este periodo se conserva una donación hecha por Jimena Díaz a la catedral de Valencia en 1101, donde consta su firma autógrafa.

En 1103 firma en San Pedro de Cardeña un documento por el que vende un monasterio de su propiedad a dos canónigos de Burgos, aunque tal hecho no significa que Jimena viviera recluida en la abadía cardeñense durante toda su viudedad, como sostiene la tradición legendaria difundida por el cenobio a partir del siglo  en los materiales de cariz hagiográfico conocidos como Leyenda de Cardeña. Más probable es que viviera sus últimos años en Burgos o en alguna localidad próxima a dicha ciudad. Murió entre el 29 de agosto de 1113 y 1116, probablemente en este último año.

Fue enterrada junto al Cid en el monasterio de San Pedro de Cardeña, siendo expoliados durante la Guerra de Independencia española. En 1921 los restos se trasladaron desde Francia a la catedral de Burgos, donde permanecen.

Matrimonio e hijos 
Se casó entre julio de 1074 y el 12 de mayo de 1076 con Rodrigo Díaz el Campeador como política de acercamiento entre los nobles de Alfonso VI, teniendo la siguiente sucesión:

 Cristina (c. 1075-?) casó con Ramiro Sánchez, señor de Monzón, hijo del infante Sancho Garcés y de Constanza, y nieto del rey García Sánchez III de Pamplona, siendo padres de, entre otros, el rey García Ramírez de Pamplona el Restaurador.
 Diego (c. 1076-1097) muerto en la batalla de Consuegra
 María (1077-1105) contrajo matrimonio con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona.

Cine y teatro
 El Cid (Estados Unidos, 1961), interpretada por Sofía Loren.
 El amor es un potro desbocado teatro (1959).
 Anillos para una dama teatro (1973).
 Ruy, el pequeño Cid TV animación (España, 1980) .
 El Cid Cabreador, (España, 1983), interpretada por Carmen Maura.
 El Cid, la leyenda animación (España, 2003).
 El Cid serie TV (España, 2020), interpretada por Lucía Guerrero.

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

El Cid
Nobles de España del siglo XI
Mujeres de la Edad Media en España
Jimena Díaz
Señores de Valencia
Españolas del siglo XI
Mujeres gobernantes del siglo XI
Fallecidos en Burgos